Даре Вршич (; родился 26 сентября 1984 года, Марибор, Словения) — словенский футболист, полузащитник клуба «Изола» и сборной Словении.

Клубная карьера 

Вршич — воспитанник клуба «Мура». В 2001 году он дебютировал за основной составе в чемпионате Словении. В 2003 году Даре покинул Муру и уверенно выступал за «Целе», в составе которого завоевал Кубок Словении и словацкую «Жилину». В 2007 году Вршич перебрался в румынскую «Политехнику (Тимишоару)», но там выступал без особого успеха, поэтому в 2010 году был отдан в аренду в «Копер». 27 февраля в матче против «Рудара» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Даре забил свой первый гол за Копер. 10 апреля в матче против «Интерблока» он сделал хет-трик. По итогам сезона Даре помог команде впервые в истории выиграть чемпионат. В начале 2011 года Вршич перешёл в столичную «Олимпию». 22 февраля в матче против «Рудара» он дебютировал за новую команду. 19 марта в поединке против своего бывшего клуба «Копера» Даре сделал «дубль», забив свои первые голы за «Олимпию». В 2012 году Вршич стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2012 года Вршич перешёл в венскую «Аустрию». 25 июля в матче против «Вольфсберга» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. По итогам сезона Дарэ стал чемпионом Австрии.

В начале 2014 года Вршич вернулся на родину, присоединившись к «Марибору». 2 марта в матче против своего бывшего клуба «Олимпии» он дебютировал за новую команду. 19 апреля в матче против «Заврча» Даре забил свой первый гол за «Марибор» в чемпионате. В матчах Лиги Европы против испанской «Севильи» Вршич забил по голу. В составе Марибора он трижды выиграл чемпионат и завоевал Кубок Словении. В 2017 году Вршич был признан футболистом года в Словении.

Международная карьера 
2 июня 2007 года в отборочном матче чемпионата Европы 2008 против сборной Румынии Вршич дебютировал за сборную Словении, заменив во втором тайме Андрея Комаца. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Словении

Достижения 

Командные

 «Целе»
 Обладатель Кубка Словении — 2004/2005

 «Жилина»
  Чемпионат Словакии по футболу — 2006/2007

 «Копер»
  Чемпионат Словении по футболу — 2009/2010

 «Аустрия»
  Чемпионат Австрии по футболу — 2012/2013

 «Марибор»
  Чемпионат Словении по футболу — 2013/2014
  Чемпионат Словении по футболу — 2014/2015
  Чемпионат Словении по футболу — 2016/2017
 Обладатель Кубка Словении — 2015/2016
 Обладатель Суперкубка Словении — 2014

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Чемпионата Словении — 2011/2012
 Футболист года в Словении — 2016/2017

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Мура»
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Политехника» Тимишоара
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Триглав»